Pont Vell d'Alfarràs, a Alfarràs (Segrià)
 Pont Vell de Castellbell i el Vilar, a Castellbell i el Vilar (Bages)
 Pont Vell de Gironella, a Gironella (Beguedà)
 Pont Vell de les Cases del Riu, a la Sénia (Montsià)
 Pont Vell (Lleida), a la ciutat de Lleida
 Pont Vell de Manresa, a Manresa (Bages)
 Pont Vell de Mostar, de la ciutat de Mostar, situat al Cantó d'Hercegovina-Neretva a Bòsnia i Hercegovina
 Pont Vell de Monforte de Lemos, a Monforte de Lemos (provìncia de Lugo)
 Pont Vell de Montblanc, a Montblanc (Conca de Barberà)
 Pont Vell de Navarcles, a Navarcles (Bages)
 Pont Vell d'Ontinyent, a Ontinyent (Vall d'Albaida)
 Pont Vell (Osor), a Osor (Selva)
 Pont Vell de la Pobla de Lillet, a la Pobla de Lillet (Berguedà)
 Pont Vell (Sallent), a Sallent (Bages)
 Pont Vell de Sant Antolí, a la Ribera d'Ondara (Segarra)
 Pont Vell de Tavascan, a Tavascan (Pallars Sobirà)
 Pont Vell (Vallclara), a la Conca de Barberà
 Pont vell de Vilaller, a Vilaller (Alta Ribagorça)